XIV Средиземноморские игры проводились в Тунисе с 2 по 15 сентября 2001 года. Соревнования проходили по 23 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 2 сентября 2001 года в пригороде Туниса Радесе. Игры открыл президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али.

Это были уже вторые игры в столице Туниса. До этого здесь проводились 5-е Средиземноморские игры в 1967 году.

В играх приняли участие 3041 спортсмен — 2002 мужчины и 1039 женщин из 23 стран.

В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 83 медалей, из которых 35 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовых.

Медальный зачёт 
В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Франции, завоевав 122 медали, из которых 40 золотых, 32 серебряных и 50 бронзовых.

Из 23 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 18 государств.

Ссылки 
 MEDITERRANEAN GAMES
 XIV Средиземноморские игры

2001
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры